Slovo Flensburg může mít více významů:

Města a místa 
 Flensburg – německé město ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko
 Schleswig-Flensburg – německý zemský okres
 Flensburg, Minnesota – americká obec

Osobnosti 
 Ernst Flensburg (1851–1917) – švédský politik
 Heinrich Petersen-Flensburg (1861–1908) – německý umělec, krajinář a kreslíř věnující se námořní tematice
 Theodor Flensburg (1822–1898) – švédský politik

Ostatní 
 FuG 227 Flensburg – VKV detektor z období 2. světové války
 Flensburg (meteorit) – meteorit, který dopadl v oblasti Flensburgu roku 2019
 (14632) Flensburg – planetka